Kalbers ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kalbers (1901–1969), deutscher Politiker (CDU)
 Stefan Kalbers (* 1972), deutscher Autor